Bazille ist:

 ein (oft falsch verwendeter) biologischer Begriff, siehe Bazillus; im Plural („Bazillen“) oft auch umgangssprachlich für Bakterien

Bazille ist der Familienname folgender Personen:
 Auguste Bazille (Auguste-Ernest Bazille; 1828–1891), französischer Organist und Komponist
 Christine Bazille, Ehename von Christine Groene (* um 1945), französische Badmintonspielerin
 Frédéric Bazille (1841–1870), französischer Maler
 Helmut Bazille (1920–1973), deutscher Politiker
 Wilhelm Bazille (1874–1934), deutscher Jurist und Politiker

Siehe auch:

 Bazile
 Bacile, ein griechisches Volumenmaß 
 Bazzillo